Dit is een lijst van planetoïden 41401-41500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (41401) - || 2000 AU186|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41402) - || 2000 AV186|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41403) - || 2000 AW186|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41404) - || 2000 AG187|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41405) - || 2000 AS187|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41406) - || 2000 AD188|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41407) - || 2000 AL188|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41408) - || 2000 AV196|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41409) - || 2000 AW199|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41410) - || 2000 AD200|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41411) - || 2000 AK200|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41412) - || 2000 AO200|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41413) - || 2000 AF210|| 5 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (41414) - || 2000 AC215|| 7 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (41415) - || 2000 AX230|| 4 januari 2000 || LONEOS
|-
| (41416) - || 2000 AF231|| 4 januari 2000 || LONEOS
|-
| (41417) - || 2000 AL233|| 4 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (41418) - || 2000 AR233|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41419) - || 2000 AW234|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41420) - || 2000 AQ240|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (41421) - || 2000 AZ240|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (41422) - || 2000 CB5 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (41423) - || 2000 CU24|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (41424) - || 2000 CK40|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (41425) - || 2000 CE77|| 10 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (41426) - || 2000 CJ140|| 5 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (41427) - || 2000 DY4 || 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (41428) - || 2000 EL85|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (41429) - || 2000 GE2 || 3 april 2000 || LINEAR
|-
| (41430) - || 2000 GN4 || 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (41431) - || 2000 GY6 || 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (41432) - || 2000 GE35|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (41433) - || 2000 GY51|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (41434) - || 2000 GB82|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (41435) - || 2000 GQ89|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (41436) - || 2000 GJ95|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (41437) - || 2000 GT122|| 11 april 2000 || C. W. Juels
|-
| (41438) - || 2000 GG124|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (41439) - || 2000 GO134|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (41440) - || 2000 HZ23|| 27 april 2000 || LONEOS
|-
| (41441) - || 2000 HK25|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (41442) - || 2000 JS51|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (41443) - || 2000 JD73|| 2 mei 2000 || LONEOS
|-
| (41444) - || 2000 JK76|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (41445) - || 2000 KF56|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (41446) - || 2000 LW || 1 juni 2000 || Spacewatch
|-
| (41447) - || 2000 LK4 || 4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (41448) - || 2000 LJ12|| 4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (41449) - || 2000 LN12|| 5 juni 2000 || LINEAR
|-
| (41450) Medkeff || 2000 LF5|| 1 juni 2000 || M. Collins, M. White
|-
| (41451) - || 2000 LJ24|| 1 juni 2000 || LINEAR
|-
| (41452) - || 2000 LD29|| 9 juni 2000 || LONEOS
|-
| (41453) - || 2000 MJ4 || 25 juni 2000 || LINEAR
|-
| (41454) - || 2000 MQ5 || 26 juni 2000 || LINEAR
|-
| (41455) - || 2000 NC || 1 juli 2000 || P. G. Comba
|-
| (41456) - || 2000 NT || 3 juli 2000 || P. G. Comba
|-
| (41457) - || 2000 ND2 || 5 juli 2000 || Spacewatch
|-
| (41458) - || 2000 NN14|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (41459) - || 2000 NO20|| 6 juli 2000 || Spacewatch
|-
| (41460) - || 2000 NC28|| 3 juli 2000 || LINEAR
|-
| (41461) - || 2000 ON || 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (41462) - || 2000 OJ13|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (41463) - || 2000 OG21|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (41464) - || 2000 OL22|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (41465) - || 2000 OV22|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (41466) - || 2000 OW24|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (41467) - || 2000 OG29|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (41468) - || 2000 OS46|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (41469) - || 2000 OT49|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (41470) - || 2000 OK50|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (41471) - || 2000 OC51|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (41472) - || 2000 OA59|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (41473) - || 2000 PU9 || 9 augustus 2000 || L. Šarounová
|-
| (41474) - || 2000 PE13|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41475) - || 2000 PR13|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41476) - || 2000 PC14|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41477) - || 2000 PP26|| 5 augustus 2000 || NEAT
|-
| (41478) - || 2000 PR28|| 3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41479) - || 2000 QQ27|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41480) - || 2000 QZ29|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41481) - || 2000 QE35|| 28 augustus 2000 || BATTeRS
|-
| (41482) - || 2000 QF37|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41483) - || 2000 QD41|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41484) - || 2000 QB44|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41485) - || 2000 QF51|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41486) - || 2000 QQ62|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41487) - || 2000 QL64|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41488) Sindbad || 2000 QE1|| 29 augustus 2000 || J. Broughton
|-
| (41489) - || 2000 QL73|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41490) - || 2000 QX75|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41491) - || 2000 QK80|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41492) - || 2000 QC89|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41493) - || 2000 QO101|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41494) - || 2000 QX111|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41495) - || 2000 QH117|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41496) - || 2000 QB118|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41497) - || 2000 QC128|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41498) - || 2000 QK128|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41499) - || 2000 QH143|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (41500) - || 2000 QO143|| 31 augustus 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten